Panettiere, puede referirse a:
 Hayden (Leslie) Panettiere (Actriz estadounidense) 
 Jansen Panettiere (Actor estadounidense, hermano de Hayden)